To Be Still, sortie le , est le deuxième album d'Alela Diane, artiste américaine.

Listes des pistes

Album musical sorti en 2009
Album d'Alela Diane